Volta a Portugal 2018 var den 80. udgave af det portugisiske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 1. til 12. august 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og var i kategorien 2.1. Den samlede vinder af løbet blev spanske Raúl Alarcón fra W52-FC Porto

Hold og ryttere

Danske ryttere
Louis Bendixen kørte for Team Coop

Etaperne

Prolog

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

8. etape

9. etape

10. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 

Cykelløb i Portugal
UCI Europe Tour 2018